Живот је леп је назив за два филма и једну тв серију:

 Живот је леп (1975), југословенска тв серија
 Живот је леп (1985), југословенски филм
 Живот је леп (1997), италијански филм са Робертом Бенињијем у главној улози.